Fiestas de Gracia puede hacer referencia a:

 Fiestas de Gracia (Barcelona)
 Fiestas de Gràcia (Mahón)